Southern Automobile Manufacturing Company steht für:

 Southern Automobile Manufacturing Company (Florida), US-amerikanischer Hersteller von Automobilen aus Florida (1906–1908)
 Southern Automobile Manufacturing Company (Tennessee),  US-amerikanischer Hersteller von Automobilen aus Tennessee (1920)